

Codici 
 A51 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Danzica
 A51 – negli scacchi, codice ECO del gambetto Budapest rifiutato

Trasporti 
 Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano (Italia)
A51 – autostrada francese